Gough (eiland), een eiland in de Atlantische Oceaan
Gough (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Gough
Donnchadh Gough, een Ierse folkmuzikant
Michael Gough, een Britse acteur